Мухамедханов:

 Мухамедханов, Каюм Мухамедханович (1916—2004) — казахский филолог и литератор
 Мухамедханов, Тургут Ишанджанович (1927—1997) — узбекский винодел
 Мухамедханов, Яркун Джафарович (род. 1933) — российский архитектор